Playing Dead – film del 1915 diretto da Sidney Drew
Playing Dead – film del 1996 diretto da Greg Christensen
Playing Dead – film del 2000 diretto da Brad Keller
Playing Dead – documentario del 2010 diretto da Joe Lankheet